Andrew Pohl (ur. 20 marca 1989) – nowozelandzki biegacz narciarski.

Kariera 
2 sierpnia 2007 roku zadebiutował w zawodach Australia/New Zealand Cup w Snow Farm, zajmując 7. miejsce na dystansie 15 kilometrów stylem klasycznym. Najwyższym miejscem zajętym przez Pohla w tych zawodach jest 5. z 8 sierpnia 2010, osiągnięte na dystansie 10 km stylem dowolnym. W Pucharze Świata zadebiutował 5 lutego 2010 roku w Canmore. Był 77. na dystansie 15 km stylem dowolnym. Najwyższe miejsce – 44. – zajął w tej samej miejscowości 16 grudnia 2012.

W 2011 zwyciężył w mistrzostwach Nowej Zelandii i Oceanii w zimowym triathlonie, rozgrywanych podczas igrzysk nowozelandzkich.

Wystartował na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013. Indywidualnie był 96. w sprincie stylem klasycznym, 68. w biegu łączonym 15+15 km i 64. na 15 km stylem dowolnym. W sprincie drużynowym zajął 21. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata U-23

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Pohl nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie FIS  (dostęp 27 kwietnia 2013).

Nowozelandzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Dunedin